Гайдар Мамедович Гайдаров (30 апреля 1952, г. Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Доктор медицинских наук.

Биография 
Гайдар Мамедович Гайдаров родился 30 апреля 1952 года в городе с. Махачкала.

На комсомольской стройке 
После окончания школы в 1969 году, приехал в город Железногорск-Илимский на комсомольскую стройку. Работал на прокладке железнодорожного пути Хребтовая – Усть-Илимск.

Служба в армии 
В период с ноября 1970 года по ноябрь 1972 года служил в рядах Вооруженных Сил Союза ССР.

Учёба 
После вернулся в Иркутск и поступил в Иркутский государственный медицинский институт, который окончил в 1979 году. В 1982 году окончил очную аспирантуру.

Карьера 
С 1982 года работает на кафедре общественного здоровья и здравоохранения Иркутского государственного медицинского университета, за это время прошел путь до заведующего кафедрой.

С марта 1985 года работает главврачом факультетских клиник Иркутского государственного медицинского университета.

Работа в областном правительстве 
С августа 2009 по август 2011 года занимал должность министра здравоохранения Иркутской области. 17 августа вместо Гайдарова указом губернатора области на эту должность был назначен Дмитрий Пивень.

Научная деятельность 
В 1985 году защитил кандидатскую, в 1996 году – докторскую диссертацию. В 1998 году было присвоено ученое звание профессора. Он является автором более 100 научных работ

Общественная деятельность 
Гайдар Мамедович – известный общественный деятель: в 1990 г. был избран в областной Совет народных депутатов, а в 1992 году в Законодательное Собрание Иркутской области. Был депутатом на протяжении 5 позывов (с 1994 по 2009 год). В госдуме являлся заместителем председателя комитета по бюджету,  финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2012-2015 гг. был секретарём иркутского городского отделения партии "Единый Дагестан".

Награды и звания 
 «Заслуженный врач Российской Федерации» — 1998;
 «Заслуженный врач республики Бурятия» — 2005;
 Действующий член Муниципальной академии Российской Федерации — 2005;
 Действующий член (академик) Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы — 2008;
 Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени;
 Знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
 Знак отличия «За развитие г. Иркутска».
 «Почетный гражданин города Иркутска» — 09.10.2010.

Спортивная деятельность 
В молодости Гайдар Мамедович увлекался вольной борьбой и выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по вольной борьбе. С 2007 по 2013 год был Президентом федерации вольной борьбы Иркутской области.

Личная жизнь 
Гайдаров Гайдар женат на Гайдаровой Татьяне Андреевне. Она – доктор медицинских наук, врач высшей категории, заведующий кафедрой стоматологического факультета Иркутского государственного медицинского университета. Дочь тоже стала врачом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный портал города Иркутска
 Закат "Мамедыча": Гайдар Гайдаров освободил пост секретаря иркутской ячейки "Единой России"
 Гайдар ГАЙДАРОВ: наши медучреждения борются за выпускников
 Министр здравоохранения Иркутской области Г.Гайдаров: "Главным врачам прививается особая "вакцина" – умение управлять медучреждениями региона экономическими методами"

Библиография 
 Иркутский государственный медицинский университет (1919—1999)./ Состав. А. Г. Шантуров, Г. М. Гайдаров. Под ред. А. Г. Шантурова. — Иркутск, 1999. — 375 с.
 Шантуров А. Г. Биографический словарь заведующих кафедрами, профессоров, докторов наук ИГМУ (1920—1995). — Иркутск: ИГМУ, 1995. — 278 с.

Выпускники Иркутского медицинского университета
Преподаватели Иркутского медицинского университета
Доктора медицинских наук
Учёные СССР
Члены КПСС
Члены правительства Иркутской области
Депутаты Иркутского областного совета
Почётные граждане Иркутска
Члены «Единой России»
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области